Кубони (, ) —итальянская и зулусская фамилия. Известные носители:

 Кубони, Джузеппе (1852—1920) — итальянский миколог и фитопатолог.
 Кубони, Тандуйисе (род. 1986) — южноафриканский футболист.